Борец новеборацензе, или  () — многолетнее травянистое растение, вид рода  семейства .

Распространение и экология 
Растение распространено в нескольких северо-восточных штатах США: в Айове, Висконсине, Нью-Йорке и Огайо. Произрастает в лесах на северных или восточных склонах известняковых и песчаниковых скал, в затенённых и хорошо увлажнённых местах. Вид внесён в список находящимися под угрозой исчезновения и исчезающих животных и растений США в 1978 году.

Ботаническое описание 
Растение высотой около 1 метра.

Корень небольшой клубневидный.

Листья широкие, глубоко рассечённые на зубчатые доли.

Цветки голубого цвета около 2,5 см в длину собраны в кистевидные соцветия.  
Цветение длится с июня по сентябрь. Опыление проходит с участием шмелей, собирающих нектар и пыльцу.

Таксономия 
Вид Борец новеборацензе входит в род  трибы  подсемейства  семейства  порядка .

Некоторые источники рассматривают данный вид как подвид другого североамериканского вида .

Примечания

Литература

Ссылки 
USDA PLANTS: Aconitum noveboracense
WDNR: Northern Wild Monkshood (Aconitum noveboracense)

Лютиковые
Флора Северной Америки